Von der Decken (familie), een adellijke Duitse familie
 Claus von der Decken (1742 - 1826), Premier van het Koninkrijk Hannover
 Karl Klaus von der Decken, ontdekkingsreiziger in de 19e eeuw, kleinzoon van Claus von der Decken
 Von der Deckens tok, neushoornvogel in Oost-Afrika
 Von der Deckens sifaka, zoogdier in Madagaskar